Юрий Юрьевич Музыченко (род. , Гатчина, Ленинградская область, РСФСР, СССР) — российский музыкант и видеоблогер, фронтмен и один из основателей джипси-фолк-рок-группы «The Hatters».

С 12 по 16 мая 2020 года должен был представлять Россию на 65-м юбилейном конкурсе песни «Евровидение-2020» в городе Роттердаме (Нидерланды), войдя в расширенный состав панк-поп-рэйв-группы «Little Big».

Биография 

Родился 8 июля 1987 года в Гатчине. Был в семье самым младшим ребёнком, среди братьев и сестёр спортсменов был единственным музыкантом. При поступлении в РГИСИ (бывш. СПбГАТИ) произошла забавная ситуация и именно она привела его к Лицедеям. Музыченко нравились поведение и атмосфера Лицедеев, он говорил, что «они настоящие рок-н-рольщики».

Я не захотел поступать в музыкальное училище, в которое нужно идти после 9-го класса, а больше идти мне некуда было, кроме как в театральное. Потому что куда такому дураку попасть, а в театральное можно пойти только после 11-го и в театр я попал через театральное, все просто. Но тут важно уточнение как я попал в театр Лицедеи. В общем в театральное я попал, потому что нужно было где-то учиться, больше меня никуда не брали.
После школы пошёл учиться в театральную академию на Моховой, так как было бы странно если бы я пошёл не туда, а как вы понимаете у академии денег нет на содержание творческих мастерских, поэтому все курсы набираются при театрах. И так вышло, что я попал в мастерскую театра «Лицедеи», где и остался работать, чему очень рад. Это чертовски интересная и редкая профессия.

Был героем специального выпуска «Новая Россия» шоу «вДудь».

3 раза выступал в составе группы «The Hatters» в программе «Вечерний Ургант», а также 2 раза был приглашён как гость: 1-й раз — как участник творческого YouTube-объединения «КЛИККЛАК», а 2-ой раз — отдельно.

В 2022 году стал ведущим шоу «Маска. Танцы» на СТС — спин-оффа шоу «Маска».

Творчество 
15 июня 2013 на канале «Давай Лайма» выпустили пилотный выпуск «Товароведа», в общей сложности это шоу составляет около 6 видеороликов. 6 мая 2015 на канале «Тысяча чертей, какая татуировка!» вышел последний выпуск.

Так же на канале «Тысяча чертей, какая татуировка!» какое-то время вёл шоу «ТЫСЯЧА ЧЕРТЕЙ КАКАЯ ТАТУ ИСТОРИЯ», там же выходили шоу: «Проблема», «Эскизы от Лизы» с участием Юрия Юрьевича и «ПОЙДУ СПРОШУ» с участием Анны Серговны.

В феврале 2016 года присоединился к команде КЛИККЛАК снявшись во втором выпуске шоу «ТРЭШ ЛОТО» вместе с Эльдаром Джараховым, Ильёй Прусикиным и Иваном Евстигнеевым.

25 июня 2014 года вышел клип группы «Little Big» «Public Enemy», где Музыченко со своей семьёй исполнили камео, сыграв своих персонажей из спектакля Лицедеев. А также за его спиной камео в клипе «Little Big» — «Life in da trash» и сериале AMERICAN RUSSIANS — Just Do It.

Музыкальная карьера 
Первая Группа Юрия — БКМСБ, выпустившая один полный альбом и два мини альбома. Группа на данный момент распалась.

The Hatters — эта группа заявила о себе 23 февраля 2016 года, опубликовав в сети свою первую песню «Russian Style». 22 сентября 2016 года в рамках интернет-проекта «Samsung YouTube TV» The Hatters публикует клип «I’m Not Easy Buddy». 10 ноября 2016 года опубликован официальный клип «Russian Style». 28 декабря 2016 года группа представляет свой первый EP «Stay True».

22 февраля 2017 года The Hatters выступает на сцене стадиона Санкт-Петербург Арена в рамках фестиваля «Радио Зенит». Дебютный фолк-панк-альбом «Полная шляпа» группа выпустила 21 апреля 2017 года.

30 октября 2017 группа презентовала заглавный трек второго альбома «Forever Young, Forever Drunk». Одноимённый студийный альбом музыканты выпустили 1 декабря 2017 года.

20 июля 2018 группа представила свой новый студийный альбом «No Comments», состоящий из инструменталов всех ранее выпущенных песен.

13 ноября 2018 года The Hatters выпустили новый EP «Три внутри». 2 июля 2019 года Шляпники выпустили новый альбом «Forte&Piano» и вместе с ним вышел и клип «Танцы». 23 сентября этого же года вышел клип «Да, это про нас». 30 октября появился клип «ВСЁ СРАЗУ». И 31 декабря была выпущен клип «Дед Мороз не показывает слёз».

В 2020 году песня группы «Последний герой» стала саундтреком к новому сезону реалити-шоу «Последний герой» на ТВ-3.

13 ноября 2020 года вышло EP под названием «Shoot Me», а незадолго до этого вышел клип на песню «Я делаю шаг» из этого же EP.

14 января 2021 года было выложено lyric video на песню «Shoot Me»

29 января 2021 года был выпущен EP «Литера А» совместно с рудбоем.

23 февраля того же года состоялся юбилей группы. The Hatters исполнилось 5 лет и они организовали концерт для 5 людей в зале театра «Лицедеи».

23 апреля в сеть был выложен альбом где были треки с юбилейного концерта.

8 октября 2021 года был выпущен трек «Я Ваще!» с одноимённым клипом.

15 октября на всех площадках появилась песня «Bullet», которую Шляпники написали вместе с Maruv.

5 ноября этого же года The Hatters выпустили песню и клип «Двигай».

19 ноября группа показала третий трек к предстоящему альбому «Golden Hits». Два другие трека были прелставлены ранее(«Двигай»,"Я Ваще!")

3 декабря 2021 года в преддверии альбома группа выпускает клип на песню «Если Бы».

В этот же день The Hatters представляют фанатам альбом «Golden Hits», в котором присутствует абсолютно новое звучание.

3 января 2022 года был выложен клип на песню «Мрачные Звоночки».

Личная жизнь 
4 сентября 2009 женился на Анне Никитиной. 26 ноября 2010 года родилась дочь Елизавета.

Примечания 

Телеведущие СТС
Рок-музыканты России
Ютуберы по алфавиту
Ютуберы России